Turzyniec peut faire référence à :

Toponymie
en Pologne :
 Turzyniec, un village de la voïvodie de Lublin
 Turzyniec, un village de la voïvodie de Poméranie occidentale